Змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 14 лютого (кваліфікація) і 15 лютого (фінал) 2022 року на трампліні «Біг-ейр Шоген» у Пекіні.

Чинним олімпійським чемпіоном був Себастьян Тутан. Ні срібний медаліст Ігор-2018 Кайл Мек, ні володар бронзової медалі Біллі Морган не кваліфікувалися на Олімпійські ігри. На етапах Кубка світу 2021–2022 перед Олімпіадою відбулися тільки два змагання з біг-ейру, на одному з яких переміг Йонас Безіґер, а на іншому - Су Їмін. Марк Мак-Морріс виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Максанс Парро і Маркус Клевеланд вибороли, відповідно, срібну і бронзову нагороди. Клевеланд виграв зимові Всесвітні екстремальні ігри 2019, випередивши Свена Торґрена і Монса Рейсланда.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація 
Спортсмени, що посіли перші 12 місць, потрапили до фіналу.

Фінал

Примітки